Моккет — железнодорожная станция 5 класса Мурманского региона Октябрьской железной дороги на 93 километре линии Кола — Никель-Мурманский.

География 
Участок: Кола (перев.) — Никель-Мурманский

Расстояние до узловых станций (в километрах): Кандалакша — 355, Кола (перев.) — 93, Мурманск — 103.

Соседние станции (ТР4): 017437 90 км, 017463 101 км

Деятельность 
Коммерческие операции, выполняемые на станции:

 Продажа пассажирских билетов 
 Прием, выдача багажа

Ссылки 
 Моккет (железнодорожная станция) на Викимапии
  Моккет (железнодорожная станция) на сайте Единая сетевая разметка
Станции Мурманского отделения Октябрьской железной дороги